Cajuru é um bairro do município de Cunha, no estado de São Paulo, no Brasil. Localiza-se ao sul do Centro da cidade.

Topônimo 
"Cajuru" provém da língua tupi. Significa "boca do mato", através da junção de ka'a ("mata") e îuru ("boca").

Bairros de Cunha (São Paulo)